Jan Griffier (v.1652-v.1718), peintre et graveur néerlandais ;
 Jan Griffier II (1688-v.1750),  peintre, neveu de Jan Griffier ;
 Robert Griffier (1675-1727), dessinateur, marchand d’art et peintre néerlandais, fils de Jan Griffier.

Voir aussi
 Dolmen du Griffier en Maine-et-Loire (France).